Vièla (en francès Bielle) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Berbegal

Referències

Vegeu també 

 Vall d'Aussau

Municipis del Cantó de Laruntz